Оскар I (; пуним именом Жозеф Франсоа Оскар Бернадот (; 4. јул 1799 — 8. јул 1859) био је принц из шведске краљевске династије Бернадот, краљ Шведске и краљ Норвешке од 8. марта 1844. до своје смрти 8. јула 1859. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1799.
Умрли 1859.
Шведски краљеви
Норвешки краљеви
Династија Бернадот